Ел Попоте има више значења:

 Ел Попоте (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Попоте, Тијера Амариља (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Попоте (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Попоте, Ел Побладо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Попоте (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику